Маскароза:

 Маскароза I д’Арманьяк — графиня д’Арманьяк и де Фезансак, дочь Жеро V
 Маскароза II д’Арманьяк — графиня д’Арманьяк и де Фезансак, дочь Арно III Одона